Wendfeld bezeichnet

 einen Ortsteil der Stadt Stadtlohn im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen
 einen Ortsteil der Gemeinde Sanitz im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Blumenholz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 eine Ortswüstung (ursprünglich Winenvelde) in der Nähe der Stadt Einbeck im Landkreis Northeim.